NPN steht für:
 ein Typ von Bipolartransistor
 Nationales Performance Netz
 Nicht-Protein-Stickstoff, siehe Pansen
 Next Protocol Negotiation, einem Vorgängerprotokoll von ALPN
Normale Polnische Notation, Präfixnotation

NPN-Ausgang bedeutet:
 Nach negativer Versorgungsspannung schaltender Ausgang eines Sensors, traditionell ein npn-Bipolartransistor als Open-Collector-Ausgang

Abkürzung